Безансон (фр. Besançon) — многозначный термин.

 Безансон — город на востоке Франции, на реке Ду, административный центр департамента Ду.
 Безансон — округ во Франции, один из округов в регионе Франш-Конте.

Персоналии 
 Безансон, Ален (род. 1932) — французский политолог.
 Безансон, Марсель (1907—1981) — швейцарский журналист, медиамагнат, основатель Евровидения.
 Безансон, Реми (род. 1971) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Этьен де Безансон (1250—1294) — монах-доминиканец, в 1292—1294 годах — генеральный магистр ордена проповедников.